Сегри́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 32 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 504 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Гуер ()
 Мельница Нуан ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini